Zawody w łyżwiarstwie szybkim rozgrywane są na każdych zimowych igrzyskach olimpijskich, począwszy od igrzysk olimpijskich w 1924 w Chamonix, (Francja). Początkowo o medale igrzysk olimpijskich walczyli tylko mężczyźni, a od 1960 roku startują również kobiety.

Kalendarium

Zawody

Klasyfikacja medalowa

Zobacz też 
 Medaliści igrzysk olimpijskich w łyżwiarstwie szybkim
 Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim
 Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
 Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim

Przypisy 

!